Пётр Чаховский (род. 7 ноября 1966 года в Варшаве) — польский футболист, играл на позиции защитника.

Биография 
Является воспитанником «Окенце Варшава». С 1982 года играл в юношеской сборной Польши. В 1986 году дебютировал за «Сталь Мелец», где сыграл 115 матчей, забив два гола. В сезоне 1990/91 он отправился в «Легию», а затем перешёл в итальянский «Удинезе», где выступал вместе с соотечественником Мареком Козьминьским. В следующем сезоне вернулся в Польшу, снова став игроком «Легии».Сыграл всего два матча за клуб, а «Легия» в итоге завоевала титул чемпиона. Позже выступал за шотландский «Данди». Закончил свою карьеру в 2004 году в составе ФК «Пясечно».

В сборной Польши дебютировал 23 августа 1989 года в матче против СССР, соперники разошлись вничью 1:1. Сыграл в общей сложности 45 матчей, забив один гол.

В настоящее время входит в тренерский штаб клуба «Пясечно».

Литература 
 
 Józef Witek — Encyklopedia miasta Mielca. Tom 1

Ссылки 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Сталь» Мелец
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Лодзь»
Футбольные тренеры Польши